Андреа Гаджеро (; 4 апреля 1916, Меле, провинция Генуя — 8 июля 1988, Ченнина) — итальянский католический священник, общественный деятель, пацифист, узник концлагерей.

Биография

Священник у партизан. Узник концлагерей 
Родился в рабочей семье, в 1928 году в возрасте двенадцати лет поступил в духовную семинарию, также учился в Институте ораторского искусства. В 1938 году он перебрался в Рим, чтобы поступить в Папский Григорианский университет. В мае 1940 года был рукоположён в священники. В начале Второй мировой войны вернулся в Геную, где занимался священнической деятельностью, присоединился к ораторианцам. Участвовал в Движении Сопротивления, после декларации маршала Бадольо о перемирии 8 сентября 1943 года принял участие в создании Комитета освобождения Лигурии и присоединился к лигурийским партизанам, став их капелланом.

В июне 1944 года был арестован, прошёл 40 дней допросов и пыток генуэзской полиции, не говоря ни слова. Судим вместе с тридцатью другими обвиняемыми и приговорён к 18 годам тюремного заключения. Помещён в управляемый СС концентрационный лагерь в Больцано в Северной Италии, но даже там ему удалось установить контакты с организациями Сопротивления, войдя в подпольный комитет, осуществлявший связь с освободительным антифашистским движением в Италии. В декабре 1944 года переведён в лагерь смерти Маутхаузен на территории Австрии, в котором провёл шесть месяцев в лагере смерти и состоял в подпольной организации, возглавляемой коммунистическим партизаном Джулиано Пайеттой.

После освобождения лагеря 5 мая 1945 года для бывших заключённых начинается долгое ожидание организации репатриации и медленного трудного путешествия. Прибыв, наконец, в Геную, он был госпитализирован на два месяца в больницу. Восстановившись, он возобновил свою деятельность в генуэзской общине Сан-Филиппо, начал преподавать в средней школе и позаботился о создании Виллы Перла — приюта для детей погибших бойцов партизанского движения.

Борец за мир 
Разочарованный выбором церкви и христианских демократов, которые, по его мнению, не соответствовали ожиданиям обновлённого мира, возрождённого после ужасов войны и концентрационных лагерей, он сближается с левыми силами и в частности с Итальянской коммунистической партией, которая ему казалась организацией, наиболее приверженной борьбе за улучшение условий жизни населения и идеалы социального равенства. Когда в Италии начали формироваться первые комитеты за мир, Гаджеро примкнул к Движению сторонников мира и выступил с речью «От лагерей смерти до атомной бомбы», став членом Всемирного Совета Мира и президиума Итальянского движения за мир.

В ноябре 1950 года он лично участвовал во 2-м Всемирном конгрессе сторонников мира в Варшаве (ПНР), за что был лишён права заниматься богослужением и преподавать в школах: по его возвращению в Геную церковные власти обязали его немедленно переехать в Рим, чтобы пройти испытание Конгрегации доктрины веры. Два с половиной года он прожил в Риме в состоянии полуизоляции и в условиях нищеты. Отказавшись обязаться впредь следовать «социальной и политической доктрине церкви» и не заниматься политикой, в мае 1953 года за «серьёзное неповиновение приказам церковных властей» лишён сана священника.

В 1954 году был награждён серебряной медалью Сопротивления, а также стал лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» за 1953 год, размер которой он пожертвовал Комитету мира. В последующие годы он продолжал деятельность в движении за мир (в 1962 году вместе с Альдо Капитини организовал 1-й марш за мир Перуджа-Ассизи, а в ноябре 1967 года — марш Милан-Рим за мир во Вьетнаме), комитетах солидарности (способствовал созданию Комитета мира во Вьетнаме) и организациях бывших узников концлагерей как активист и публицист (был членом редколлегии журнала Национальной ассоциации партизан Италии «Patria Indipendente»).

Примечания

Литература 
 

Католические священники Италии
Общественные деятели Италии
Антивоенные активисты Италии
Пацифисты
Христианские социалисты
Участники итальянского движения Сопротивления
Заключённые концлагеря Маутхаузен